Ștefureac este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Ion Ștefureac
 Traian Ștefureac

Vezi și 
 Ștefan (nume)

Nume de familie românești